La Festa Major de Vilapicina i Torre Llobeta se celebra la segona setmana d'octubre al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta, al districte de Nou Barris de Barcelona. La Comissió de Festes, formada per l'Associació de Veïns i Veïnes de Torre Llobeta – Vilapicina, junt a altres entitats del barri, organitza la festa major a principi de tardor, amb tot un conjunt d'actes que dinamitzen el barri durant una setmana. Amb la col·laboració dels veïns i veïnes, de comerciants i entitats, es dissenya un programa amb activitats per a tots els públics. S'hi destaquen els tallers i espectacles per a infants, una cantada d'havaneres, danses catalanes i de tot el món, grans àpats populars, activitats per als més grans, conferències, torneigs esportius i concerts i balls de festa major.

Actes destacats 
 Cantada d'havaneres. La plaça de la Torre Llobeta acull cada any la tradicional cantada d'havaneres, acompanyada de rom cremat per als assistents.

Referències 

Vilapicina I Torre Llobeta